Penafiel (gemeente), gemeente in het Portugese district Porto
Penafiel (freguesia), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Penafiel
FC Penafiel, Portugese voetbalclub uit Penafiel
Peñafiel, gemeente in de Spaanse provincie Valladolid